„В“ аматьорска футболна група сезон 2010/11 е съставена от 18 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 3 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Победителят се класира директно за Източна „Б“ футболна група. Последните два отбора отпадат в Областните футболни групи. След 9-ия кръг на шампионата отборът на Кубрат 2007 (Кубрат) се отказва от участие. След 10-ия кръг това прави и Спортист (Генерал Тошево). Резултатите на тези отбори са анулирани, а противниците им по програма до края почиват.

Класиране

Резултати

Кръг по кръг

Позиции по кръг

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив 

2010/11
2010/11